Peter Blake (kunstenaar) (1932), Brits kunstenaar
Peter Blake (zeiler) (1948–2001), Nieuw-Zeelands zeiler
Peter Blake (fictie), personage uit Days of our Lives
Peter Blake (schrijver), Amerikaans schrijver en producer